Sita peut désigner :

 la déesse indienne Sītā

Entreprises 
 Société Industrielle des Transports Automobiles (SITA), entreprise de traitement des déchets, filiale de Suez ;
 Société internationale de télécommunication aéronautique (SITA), organisation internationale ;
 Società Italiana Trasporti Automobilistici (SITA), société de transport italienne.

Artistes 
 Sita Vermeulen, chanteuse, notamment avec Kyo ;
  (1987-2013), chanteuse hong-kongaise.

Autres 
 Sita, un nom romain ;
 Sita (1982-1996), tigresse du parc national de Bandhavgarh ;
 (244) Sita, astéroïde ;
 Sita chante le blues, film d'animation indien.